Foi um campeonato regional disputado entre 1967 e 1968.

Edição de 1967
Participaram os estados de Minas Gerais (2 representantes), São Paulo (1 representante) e Rio de Janeiro (1 representante).

Edição de 1968
Participaram os estados do Rio de Janeiro (2 representante), São Paulo (1 representante) e Rio Grande do Sul (1 representante).